La Coppa Intertoto UEFA 1995 fu l'edizione inaugurale del torneo, e vide vincitori il  e lo , i quali accedettero alla Coppa UEFA.

La formula in vigore in questa edizione inaugurale prevedeva che le semifinali valessero come turno preliminare della Coppa UEFA 1995-1996. In seguito l'UEFA decise di non far svolgere la finale e, di conseguenza, assegnare il titolo a entrambe le squadre finaliste. La squadra bordolese arriverà in finale di Coppa UEFA, poi persa contro il Bayern Monaco, stabilendo il miglior risultato per una squadra proveniente dall'Intertoto UEFA.

Partite
Di seguito sono riportati i risultati della competizione:

Fase a gruppi 
Le squadre che si assicurano un posto agli ottavi di finale sono indicate in grassetto.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Ottavi di finale 
Le partite si sono svolte il 29 e 30 luglio.

Quarti di finale 
Le partite si sono svolte il 2 agosto.

Semifinali (turno preliminare di Coppa UEFA 1995-1996) 
Andata 8 agosto, ritorno 22 agosto.

Finale 
Non disputata.

Note

Voci correlate
 UEFA Champions League 1995-1996
 Coppa UEFA 1995-1996

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1995
Edizioni della Coppa Intertoto